Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2018 проводился с 9 по 11 марта 2018 года в городе Интерлакен.

В чемпионате принимало участие 12 команд.

Победителями чемпионата стала команда Limmattal (скип Марио Фрайбергер), победившая в финале команду Bern Zähringer (скип Янник Шваллер). Бронзовые медали завоевала команда St. Gallen Bär (скип Adonia Brunner).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды разбиваются на 2 группы по 6 команд и играют между собой по круговой системе в один круг. Перед каждым матчем команды выполняют тестовые броски в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды), по их среднему значению команды ранжируются внутри группы при равенстве итогового количества побед. Во второй этап, плей-офф, выходят по две лучшие команды из каждой группы. Они по олимпийской системе играют полуфиналы; победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие разыгрывают бронзу в матче за 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A

Группа B 

 команды, выходящие в полуфиналы плей-офф
«W» — техническая победа; «L» — техническое поражение

Плей-офф 

Полуфиналы. 11 марта, 9:00

Матч за 3-е место. 11 марта, 14:00

Финал. 11 марта, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2018

Спорт в Швейцарии в 2018 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд
Март 2018 года